Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ken Flach e Bryan Shelton che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Brent Haygarth 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Brent Haygarth (finale)
 Donald Johnson /  Kenny Thorne (semifinali)

 Daniel Orsanic /  Jack Waite (quarti di finale)
 Alex Antonitsch /  Joost Winnink (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1995